Десантные корабли-доки типа «Томастон» — серия из 8 американских десантных кораблей-доков.

Головной корабль названы в честь города  (шт. Мэн),
где жил генерал
Генри Нокс, первый
военный министр США.

Разработка кораблей этого типа относится к началу 1950-х годов.

Состав серии

Примечания

Ссылки
LSD-28 Thomaston на сайте www.globalsecurity.org.
THOMASTON-CLASS LSD на сайте navyyardassociates.net.

Томастон
Томастон